Paul Johnson, bassista britannico del gruppo Saxon
Paul Johnson, scrittore, giornalista e storico britannico
Paul Johnson, disc jockey e produttore discografico statunitense